Georg von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Georg der Bärtige (1471–1539), albertinischer Herzog von Sachsen
 Georg (Sachsen) (1832–1904), albertinischer König von Sachsen
 Georg von Sachsen (1893–1943), Kronprinz von Sachsen, Jesuitenpater
 Georg (Sachsen-Altenburg) (1796–1853), ernestinischer Herzog von Sachsen-Altenburg

Siehe auch:
 Johann Georg von Sachsen